

Acronimi 
 WITCH (Weak Interation Trap for Charged particles) – esperimento di fisica del CERN
 WITCH (Wolverhampton Instrument for Teaching Computing from Harwell) – uno dei primi computer britannici
 W.I.T.C.H. (Women's International Terrorist Conspiracy from Hell) – gruppo femminista statunitense

Fumetto e animazione 
 W.I.T.C.H. – fumetto italiano
 W.I.T.C.H. – serie animata franco-statunitense
 W.I.T.C.H. – manga di Haruko Iida
 W.I.T.C.H. – videogioco del 2005 ispirato al fumetto

Musica 
 Witch – gruppo musicale stoner rock statunitense
 Witch – gruppo musicale rock zambiano
 Witch – album dei Witch del 2006
 Witch – EP dei Boyfriend del 2014
 Witch – EP di Gangsta Boo e La Chat del 2014

Altro 
 Witch – film del 2015 diretto da Trevor Hayward
 HMS Witch – nave della marina militare britannica

Pagine correlate 
 The Witch
 Witches